Freixas ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Freixas (* 1946), spanische Psychologin und Wissenschaftlerin
 Laura Freixas (* 1958), spanische Autorin und Kunstkritikerin
 Narcisa Freixas (1859–1926), spanische Komponistin
 Pau Freixas (* 1973), spanischer Filmproduzent
 Xavier Freixas (* 1949), spanischer Wirtschaftswissenschaftler